Старохалилово — название населённых пунктов в России:

 Старохалилово (Башкортостан) — село, Дуванский район Башкортостана.
 Старохалилово (Оренбургская область) — деревня, Халиловский поссовет, Гайский район Оренбургской области.

См. также 
 Халилово
 Новохалилово